Chacarilla (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Chacarilla (plaats), een plaats in deze gemeente